

Geografia 
 Sibilia – comune del Guatemala, nel dipartimento di Quetzaltenango

Persone 
 Antonio Sibilia – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Carlo Sibilia – politico italiano
 Cosimo Sibilia – politico italiano
 Enrico Sibilia – cardinale italiano
 Sydney Sibilia – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano